Amanda Peet – attrice statunitense
 Bill Peet – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Mal Peet – scrittore e illustratore britannico